Цей список є списком видів цикад, спостережених на території Нової Зеландії. У фауні Нової Зеландії трапляється 35 видів цикад. Але систематика недосконала, тому кількість видів у майбутньому може змінитися.

Amphipsalta 

 Amphipsalta cingulata (Fabricius, 1775)
 Amphipsalta strepitans (Kirkaldy, 1909)
 Amphipsalta zelandica (Boisduval, 1835)

Kikihia 

 Kikihia angusta (Walker, 1850)
 Kikihia cauta (Myers, 1921)
 Kikihia cutora cumberi Fleming, 1973
 Kikihia cutora cutora (Walker, 1850)
 Kikihia cutora exulis (Hudson, 1950)
 Kikihia dugdalei Fleming, 1984
 Kikihia horologium Fleming, 1984
 Kikihia laneorum Fleming, 1984
 Kikihia longula (Hudson, 1950)
 Kikihia muta muta (Fabricius, 1775)
 Kikihia muta pallida (Hudson, 1950)
 Kikihia ochrina (Walker, 1858)
 Kikihia paxillulae Fleming, 1984
 Kikihia rosea (Walker, 1850)
 Kikihia scutellaris (Walker, 1850)
 Kikihia subalpina (Hudson, 1891)

Maoricicada 

 Maoricicada alticola Dugdale & Fleming, 1978
 Maoricicada campbelli (Myers, 1923)
 Maoricicada cassiope (Hudson, 1891)
 Maoricicada clamitans Dugdale & Fleming, 1978
 Maoricicada hamiltoni (Myers, 1926)
 Maoricicada iolanthe (Hudson, 1891)
 Maoricicada lindsayi (Myers, 1923)
 Maoricicada mangu celer Dugdale & Fleming, 1978
 Maoricicada mangu gourlayi Dugdale & Fleming, 1978
 Maoricicada mangu mangu (White, 1879)
 Maoricicada mangu multicostata Dugdale & Fleming, 1978
 Maoricicada myersi (Fleming, 1971)
 Maoricicada nigra frigida Dugdale & Fleming, 1978
 Maoricicada nigra nigra (Myers, 1921)
 Maoricicada oromelaena (Myers, 1926)
 Maoricicada otagoensis maceweni Dugdale & Fleming, 1978
 Maoricicada otagoensis otagoensis Dugdale & Fleming, 1978
 Maoricicada phaeoptera Dugdale & Fleming, 1978
 Maoricicada tenuis Dugdale & Fleming, 1978

Notopsalta 

 Notopsalta sericea (Walker, 1850)

Rhodopsalta 

 Rhodopsalta cruentata (Fabricius, 1775)
 Rhodopsalta leptomera (Myers, 1921)
 Rhodopsalta microdora (Hudson, 1936)

Примітки

Посилання 
 Identification guide for New Zealand cicadas 
 Field notes and photographs of New Zealand cicadas 
 Virtual collection of type specimens held by NZAC 

Цикади
цикад
цикад